Christliches Viertel oder Christenviertel steht für:

 Christenviertel, ein überwiegend von Christen bewohntes Viertel einer Stadt
 Christliches Viertel von Damaskus
 Christliches Viertel von Jerusalem